Mia Anapnoi — альбом  Антоніса Ремоса, який був випущений 29 жовтня 2003 року під ліцензією Epik Sony Music. Музика і текст до всіх пісень альбому були написані  Йоргосом Теофанусом. Альбом став платиновим у перші дні після його випуску .

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака  
 Μια αναπνοή  на сайті Mygreek.fm   

Альбоми Антоніса Ремоса